Неймарк — фамилия. Известные носители:
 Неймарк, Георгий (1621—1681) — немецкий поэт, композитор, музыкант-гамбист и библиотекарь.
 Неймарк, Израиль Исаевич (1915—1998) — советский хирург.
 Неймарк, Леонид Эдуардович (1928—1994) — украинский художник и диссидент немецкого происхождения.
 Неймарк, Израиль Исаевич (1915—1998) — советский хирург.
 Неймарк, Святослав Леонидович (1961г.р.) — украинский акушер-гинеколог.
 Неймарк, Софья Александровна (урождённая Неймарк; 1896—1966) — советский математик, философ, педагог.
 Неймарк, Юрий Исаакович (1920—2011) — советский и российский математик.

См. также